

Geografia 
 Madsen – comunità non incorporata nella Contea di Manitowoc, Wisconsin
 Madsen – comunità localizzata nella municipalità di Red Lake, Ontario

Persone 
 Birger Madsen – calciatore norvegese
 Chris Madsen – militare danese naturalizzato statunitense
 Frederik Madsen – pistard e ciclista su strada danese
 Kim André Madsen – calciatore norvegese
 Lars Jørgen Madsen – tiratore danese
 Mark Madsen – cestista statunitense
 Michael Madsen – attore statunitense
 Michael Madsen – allenatore di calcio ed ex calciatore danese
 Ole Madsen – calciatore danese
 Ole Christian Madsen – regista danese
 Peter Madsen – calciatore danese
Peter Madsen – inventore danese e assassino della giornalista Kim Wall
 Tue Madsen – produttore discografico danese
 Vilhelm Herman Oluf Madsen – militare, politico e inventore danese
 Virginia Madsen – attrice statunitense

Armi 	
 Madsen – mitragliatrice danese prodotta a partire dal 1896
 Madsen 20 mm – cannone automatico danese

Musica 
 Madsen – gruppo musicale tedesco